Чемпионат Восточной Азии по футболу 2010 года — футбольный турнир среди сборных, представляющих Восточную Азию. Финальный турнир проходил 6-14 февраля 2010 года в Токио (Япония). Отборочные турниры проходили в течение 2009 года.

Участники

Отборочный турнир

Полуфиналы 
 
  — победитель отборочного турнира

Финал 
  — третье место в Чемпионате Восточной Азии 2008
  — победитель полуфиналов
  — команда-участник Чемпионата мира по футболу 2010
  — команда-участник Чемпионата мира по футболу 2010

Отборочный турнир 
Принимал отборочный турнир Гуам. Победитель получал право выступать в полуфинальной стадии.

Награды

Полуфиналы 
Полуфинальная стадия проводилась в Гаосюне, Тайвань. Победитель получал право выступать в финальном турнире.

Награды

Финал 
Финальная стадия проходила в Токио, Япония в феврале 2010.

Награды

Итоги чемпионата

Победитель

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт финальной части Чемпионата Восточной Азии 2010 (JFA)
 Официальный сайт отборочной части Чемпионата Восточной Азии 2010 (EAFF)
 Официальный сайт полуфинальной части Чемпионата Восточной Азии 2010 (EAFF)
 Официальный сайт финальной части Чемпионата Восточной Азии 2010 (EAFF)

Чемпионаты Восточной Азии по футболу
Футбол в Азии в 2010 году
К
Спорт в Японии в 2010 году
Международные соревнования по футболу в Японии
Футбол на Гуаме
Международные соревнования по футболу на Тайване
2010 год на Тайване